herceg nemesi cím, általában a trónörökös megnevezése
Herceg Herczeg formában gyakori magyar családnév

A herceg
 A herceg (The Prince), 2014-es amerikai film